Раево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Раево — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2006 г.

Россия 
 Раево — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Раево — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Раево — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Раево — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Раево — село в Земетчинском районе Пензенской области.
 Раево — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Раево — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Раево — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Раево — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Раево — село в Некоузском районе Ярославской области.
 Раево — название двух населённых пунктов, находившихся на территории современного СВАО г. Москвы до 1960 года.

См. также 
 Раево-Александровка